Шасе може да се односи на:

 Шасе (Златна обала), насељено место у Француској, у департману Златна обала
 Шасе (Мен и Лоара), насељено место у Француској, у департману Мен и Лоара
 Шасе (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт